Премьер-лига сезона 2022/23 — 31-й розыгрыш Премьер-лиги, основанной в 1992 году в качестве высшего дивизиона в системе футбольных лиг Англии взамен Первого дивизиона Футбольной лиги, и 124-й сезон высшего дивизиона чемпионата Англии по футболу.

Турнир начался 5 августа 2022 года и завершится 28 мая 2023 года. С 13 ноября по 26 декабря в Премьер-лиге прошёл шестинедельный перерыв, связанный с проведением чемпионата мира по футболу в Катаре.

Начиная с этого сезона количество разрешённых замен в матчах Премьер-лиги было увеличено с трёх до пяти.

Участники 
В лиге участвуют двадцать команд — семнадцать лучших клубов предыдущего сезона и три команды, вышедшие из Чемпионшипа.

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном 
По сравнению с предыдущим сезоном Премьер-лигу покинули «Норвич Сити», «Уотфорд» (выбыли из турнира в первый же сезон после повышения) и «Бернли».

19 апреля 2022 года «Фулхэм» стал первой командой из Чемпионшипа, гарантировавшей себе выход в Премьер-лигу. 3 мая 2022 года выход в Премьер-лигу себе гарантировал «Борнмут». 29 мая 2022 года в Премьер-лигу вышел «Ноттингем Форест», одержавший победу в финале плей-офф Чемпионшипа.

{|
|- style="vertical-align: top;"
|

</td>

|}

География соревнований 
В сезоне 2022/23 в Премьер-лиге участвуют 7 клубов из Лондона, по 2 клуба — из Ливерпуля, Манчестера и графства Уэст-Мидлендс. Графства Гэмпшир, Дорсет, Лестершир, Восточный Суссекс, Ноттингемшир, Тайн-энд-Уир и Уэст-Йоркшир имеют по 1 представителю.

Стадионы

Тренеры, капитаны, поставщики формы и спонсоры

Тренерские изменения

Турнирная таблица

Статистика

Бомбардиры

Хет-трики

Голевые передачи

«Сухие» матчи

Награды

Ежемесячные награды

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт турнира 

2022/2023
Англия
1